Diversos teoremas matemáticos deben su nombre al matemático griego Euclides:
 El lema de Euclides, sobre la divisibilidad por números primos.
 El teorema de Euclides, sobre la infinitud de los números primos.
 El teorema de la altura (también llamado «de Euclides»), acerca de la altura de la hipotenusa de un triángulo rectángulo.